Závod na 500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2018 se konal v hale Gangneung Oval v Kangnungu dne 19. února 2018. Oproti předchozím ZOH z let 1998–2014 se jel pouze jednokolově, čímž navázal na typ závodu, jak se odehrával na ZOH do roku 1994.

Závod vyhrál v olympijském rekordu Nor Håvard Holmefjord Lorentzen, na druhém místě se umístil Jihokorejec Čcha Min-kju, bronz získal Číňan Kao Tching-jü. Pro všechny tři se jednalo o první olympijské medaile v kariéře. Michel Mulder, obhájce prvenství ze Soči 2014, se ZOH v Pchjongčchangu nezúčastnil. Češi v závodě nestartovali.

Rekordy 
Před závodem měly rekordy následující hodnoty:

V závodě pokořil olympijský rekord Håvard Holmefjord Lorentzen, který dobruslil do cíle v čase 34,41. Předchozí rekordní čas z olympijských závodů vyrovnal druhý Čcha Min-kju.

Výsledky

Mezičasy medailistů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky závodu na 500 m mužů, olympic.org
  Oficiální výsledky závodu na 500 m mužů, isuresults.eu 

Muži 00500